Первая леди Киргизской Республики — неофициальный титул супруги президента Киргизии.

Список первых леди Киргизии

См. также 
 Президент Киргизской Республики

Примечания 

 
Киргизия